

Шидерти — річка у Карагандинській та Павлодарській областях
 Шидерти — селище, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Шидерти — село, Осакаровський район, Карагандинська область